Viva je lahko:

 Viva - žensko ime z različicami Bibijana, Vivijana, Živa, Živana, Živka (god ima 2. decembra)
 Viva, revija
 Viva, nemška glasbena televizijska postaja
 Forma viva, razstavišče kiparskih del na prostem in simpozij v več krajih v Sloveniji
 Forma viva na Taboru
 Mešani pevski zbor Musica viva, zbor iz Kranja
 Mešani pevski zbor Viva, zbor iz Brežic
 Radio Viva